Stora Gäddgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gäddgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,7 ha)
Stora Gäddgölen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora Gäddgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,

Se även
Gäddgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn